Varmerør har flere betydninger:
 Varmerør - vandrør som formidler varmt vand fx til opvarmning eller varmt brugsvand.
 Varmerør (heat-pipe)